Большой Северный — опустевший поселок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Входит в Витимское муниципальное образование.

Находится на правом берегу реки Витим, в устье реки Большая Северная, в 7,5 км к юго-востоку от рабочего посёлка Витимский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мамско-Чуйского района